Vaillant kan som auktorsförkortning betyda:

 Léon Vaillant
 Léon Louis Vaillant
 Sébastien Vaillant

Robotskapade auktorsförkortningar